Хутия (, ) — село  в долине реки Кодор.

Население 
В 1959 году в селе Хутия жило 142 человека, в основном грузины (в Ажарском сельсовете в целом — 3239 человек, также в основном грузины). В 1989 году в селе жило 83 человека, также в основном грузины (сваны). По данным переписи населения Грузии 2002 года, в селе Хутия (на момент переписи контролировавшимся властями Грузии) проживало 101 человек.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета